Борис Гоцев Тенчов е български биофизик, академик.

Биография 
Роден е на 21 юни 1946 година в София в семейството на лекаря рентгенолог Гоце Тенчов. През 1970 година завършва Физическия факултет на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“ със специалност физика. От 1995 година е член-кореспондент, а от 2003 година - академик на Българската академия на науките.

Научни приноси 
Основните му научни приноси са в областта на молекулната биофизика, структурата, термодинамиката и електрическите свойства на биологичните мембрани.

В Централната лаборатория по биофизика на БАН Борис Тенчов първи въвежда изследванията върху моделни мембрани (липозоми) и разработва съответната физическа и физико-химическа методология за тяхното изучаване. Той е съавтор на част от първите в света рентгеноструктурни изследвания на мембрани с помощта на синхротронно лъчение.

През 2021 е включен в списъка на първите 2 процента най-цитирани учени в света, създаден от Станфордския Университет.

Родословие 
Потомък е на фамилията Тенчови от Кукуш, клон на един от двата видни кукушки рода Станишеви (този на Станиш Хаджихристов).

Външни препратки 
 Рецензия от проф. д-р Ваньо Митев към Конкурс за професор по биофизика, 16 януари 2012 г.

Бележки 

Български учени от Македония
Български биофизици
Възпитаници на Московския университет
Академици на БАН
Учени от БАН
Родени в София
Борис
По произход от Кукуш